Der Name Schloss Moritzburg bezeichnet:

 das barocke Jagdschloss in Moritzburg bei Dresden, siehe Schloss Moritzburg (Sachsen),
 ein als festes Schloss bezeichnetes Bauwerk in Halle (Saale), siehe Moritzburg (Halle),
 ein Barockschloss in Zeitz im Burgenlandkreis, siehe Schloss Moritzburg (Zeitz)